Adrián Sada puede referirse a los siguientes hombres:

 Adrián Sada Treviño, distinguido empresario mexicano fallecido en 2008.
 Adrián Sada González, presidente del consejo de administración de la empresa fabricante de vidrio, Vitro.
 Adrián Sada Cueva, director general ejecutivo de la empresa fabricante de vidrio, Vitro.